VR6 steht für:
 VR-Motor mit sechs Zylindern
 Horex VR6, deutsches Motorrad
 Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen, siehe Sonderschutzfahrzeug #Widerstandsklassen

Abkürzung